Артур Левинсон (, 31 марта 1950, Сиэтл) — американский учёный и . Глава совета директоров Apple. Прежде глава совета директоров компании Genentech (c 1999 по 2011). Доктор философии (1977).

Биография 
Родился в еврейской семье. В 1972 году получил степень бакалавра в Вашингтонском университете в области молекулярной биологии. В 1977 году получил степень PhD в области биохимии в Принстонском университете.

С 1980 года занимается исследованием и разработкой лекарственных средств в компании Genentech; с 1989 года на руководящей работе; с 1995 по 2009 главный исполнительный директор; с 1999 по 2011 глава совета директоров.

С 2005 года, член совета директоров компании Apple, а с 15 ноября 2011 года председатель совета директоров. В сентябре 2013 года был назначен CEO Calico, созданной Google компании в области здравоохранения и продления жизни.

Является автором 80 научных публикаций и 11 патентов. Отмечен Bower Award for Business Leadership (2020).

С 17 декабря 1978 года женат на Рите Мэй Лифф, имеет двоих детей.

Примечания 

доктора философии по биохимии
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Принстонского университета
Сотрудники Apple Inc.
Совет директоров Apple Inc.
Биохимики США
Биогеронтологи
Активисты продления жизни
Трансгуманисты США
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций